Влади́мир Петро́вич Буя́нов (, Петроград — , Москва) — советский конструктор, специалист в области разработки ядерных зарядов и ядерных боеприпасов.

Биография 
Окончил Московский энергетический техникум (1937).

В 1937—1947 годах радиомонтажник на заводе имени С. Орджоникидзе, техник, начальник отдела в Электросвязи Мосэнерго.

В 1947—1964 годах в РФЯЦ-ВНИИЭФ, должности — от инженера до заместителя начальника сектора.

В 1964—1987 годах начальник конструкторского отдела ВНИИА.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за участие в разработке системы инициирования изделия РДС
 Сталинская премия третьей степени (1953) — за разработку конструкции основных узлов изделий РДС-6с, РДС-4 и РДС-5 
 Ленинская премия (1962) — за участие в организации и проведении испытаний первого поколения ядерных зарядов и первой водородной бомбы.
 два ордена Ленина (1956, 1962)
 три ордена Трудового Красного Знамени (1951, 1967, 1971)
 медали

Источники 
 История ВНИИА в лицах. Том 2. Анатолий Васильевич Ляпидевский, Сергей Васильевич Саратовский, Евгений Васильевич Ефанов, Николай Васильевич Пелевин, сотрудники ВНИИА — лауреаты премий и кавалеры ордена Ленина /Под общей редакцией д.э.н. С. Ю. Лопарева, д.т. н., проф. Г. А. Смирнова — М.: ИздАТ, 2012 г. — 172 стр., илл.

Ссылки 
 Царь-бомбе 50 лет

Конструкторы СССР
Оружейники СССР
Конструкторы ядерного оружия
Участники советского атомного проекта